Погребинский — польская, украинская и еврейская фамилия. Известные носители:

 Погребинский, Матвей Самойлович (1895—1937) — сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД СССР, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
 Погребинский, Михаил Борисович (род. 1946) — украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
 Погребинский, Соломон Бениаминович (1924—2017) — украинский советский учёный и инженер-кибернетик.